Euro Teodori (1925-2014) – compositore, musicista e attore italiano
 Massimo Teodori (1938) – politico, storico e giornalista italiano
 Muriel Téodori (1958) – psicoanalista, scrittore, regista e produttore francese